David Huffman ist der Name folgender Personen:

* David Huffman (Schauspieler) (1945–1985), US-amerikanischer Schauspieler
 David A. Huffman (1925–1999), US-amerikanischer Informatiker